Salamnunggal (Cibeber), een plaats in Indonesië
Salamnunggal (Leles), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing